DSVP steht als Abkürzung für: 

 Deutsche sozialkonservative Volkspartei, Mönchengladbach 
 Deutsch-Saarländische Volkspartei im Saargebiet
 Deutsch-Schwäbische Volkspartei, Partei der deutschen Minderheit im Banat, siehe Deutsche Partei (Rumänien)

DSVP